Михаэль Гросс (, род. 17 июня 1964 года во Франкфурте-на-Майне, ФРГ) — западногерманский пловец, обладатель трёх золотых олимпийских медалей, многократный чемпион мира, Европы и ФРГ, экс-рекордсмен мира на дистанциях 100 и 200 м баттерфляем и 200 м вольным стилем.

 5-кратный чемпион мира (1982-91) и пятикратный вице-чемпион мира
 13-кратный чемпион Европы (1981—1987)
 Лучший пловец года в мире в 1985 году
 5 раз подряд признавался лучшим пловцом года в Европе (1982—1986)
 4 раза признавался лучшим спортсменом года в ФРГ (1982—1984 и 1988)

Гросс стал первым западногерманским пловцом — олимпийским чемпионом. Известен также под прозвищем Альбатрос, которое получил из-за огромного размаха рук — 213 см.

До сих пор является рекордсменом Германии на дистанции 200 м баттерфляем (с 1986 года) и в эстафете 4×200 м вольным стилем (с 1987 года).

Плавать научили родители в возрасте 4-х лет. С 10-ти лет начал заниматься в плавательном клубе «Оффенбах», с 12-ти тренировался регулярно, три раза в неделю.

Выступая на до 20 турнирах в год, считал плавание своим хобби.

Изучал литературу и журналистику в университете Франкфурта-на-Майне, окончил университет в 1994 году.

Примечания

Литература 
«Альбатрос» из Оффенбаха//Советский спорт 1 июля 1987

Ссылки 
 Михаэль Гросс на сайте МОК 

Пловцы Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Включённые в Зал Славы мирового плавания